Гуарасиаба:

 Гуарасиаба (Минас-Жерайс) — муниципалитет в Бразилии.
 Гуарасиаба (Санта-Катарина) — муниципалитет в Бразилии.

См. также 
 Гуарасиаба-ду-Норти